Sykora oder Sýkora ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Sýkora (* 2004), slowakischer Eishockeyspieler
 Emmanuelle Sykora (* 1976), französische Fußballspielerin
 Fiete Sykora (* 1982), deutscher Fußballspieler

 Juraj Sýkora (* 1983), slowakischer Eishockeyspieler
 Karl Sykora (1850–1924), österreichischer Bautechniker
 Katharina Sykora (* 1955), deutsche Kunsthistorikerin und Professorin für Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung
 Ken Sykora (1923–2006), britischer Jazzgitarrist und Hörfunkmoderator
 Maria Sykora (* 1946), österreichische Leichtathletin
 Michal Sýkora (* 1973), tschechischer Eishockeyspieler
Miroslav Sýkora (* 1954), slowakischer Radrennfahrer
 Ondřej Sýkora (* 1984), tschechischer Basketballtrainer

 Stacy Sykora (* 1977), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Thomas Sykora (* 1968), österreichischer Skirennläufer
 Tomáš Sýkora (* 1990), slowakischer Eishockeyspieler
 Václav Sýkora (* 1952), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Zdeněk Sýkora (1920–2011), tschechischer Maler

Siehe auch:
 Sikora
 Sykorra